Pepita – pezzo di oro nativo di genesi naturale
 Pepita – nome proprio di persona femminile spagnolo
 Pepita di pollo – secondo piatto statunitense
 1102 Pepita – asteroide della fascia principale

Altri progetti